Веселогірська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Веселогірська сільська рада — Донецька область, Олександрівський район
 Веселогірська сільська рада — Луганська область, Слов'яносербський район